Oriel Álvarez puede referirse a:

 Oriel Álvarez Gómez (1923-2009), historiador vallenarino.
 Oriel Álvarez Hidalgo (1957-), historiador freirinense.